Таггеранонг () — водохранилище в одноимённом округе Канберры, столицы Австралии.

Водохранилище было создано в 1987 году с целью спасения реки Маррамбиджи от приноса избыточных органических осадков и прочего донного мусора из . Оно имеет в длину около 2,6 км, максимальную ширину 0,5 км, занимает площадь 0,57 км², расположено на высоте 568 метров над уровнем моря. На берегу расположен «городской центр» . Тем не менее на берегах обустроены зоны для купания, ловли рыбы, виндсёрфинга.

См. также

Примечания

Ссылки 
  на сайте ''tams.act.gov.au

Водохранилища Австралии
Водные объекты Канберры
Появились в 1987 году в Австралии
Бассейн Маррамбиджи